Llista dels 124 municipis del departament francès de Còrsega del Sud (2A).

Còrsega del Sud
Còrsega del Sud